Мартина Хингис и Џејми Мари су освојили турнир. У финалу су савладали Џан Хаоћинг и Мајкла Винуса са 6:1, 4:6, [10:8]. Овом победом Хингисова и Мари су други пут узастопно освојили календарски гренд слем у игри парова.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 
 Резултати такмичења на сајту usopen.org
 
Отворено првенство САД у тенису 2017.
Отворено првенство САД у тенису – мешовити парови